Ранчо Бендито има више значења:

 Ранчо Бендито (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бендито (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику